The Love Chase – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Love Chase – film del 1913 diretto da O.A.C. Lund
 Too Many Brides (The Love Chase) – film del 1914 diretto da Mack Sennett